Baugy puede referirse a: 

 Baugy, comuna francesa situada en Cher.
 Baugy, comuna francesa situada en Oise.
 Baugy, comuna francesa situada en Saona y Loira.